Brokärr är:

 Brokärr, Vanda – ett bosättningsområde i Östra Haxböle i Vanda stad, fi. Kaskela
 Brokärr, Kimito kommun – en by i Kimito kommun, Åboland.